Лефо́ртовский Вал — улица в Юго-Восточном округе Москвы в районе Лефортово. Располагается между 2-м Краснокурсантским проездом и проездом Завода Серп и Молот.

История 
Улица Лефортовский вал в Москве ранее входила в состав Камер-Коллежского вала, который представлял собой земляную насыпь с наружным рвом с водой и многочисленными заставами. Вал размещался от Кремля следующим после Садового кольца (Земляного Вала). Длина Камер-Коллежского вала составляла около 37 километров.

Валы устраивались по решению Камер-Коллегии, занимавшейся сбором налогов, как таможенная граница старой Москвы, при пересечении которой торговцами выплачивалась пошлина на ввозимый в город товар.

Предшественником Камер-Коллежского вала был вал Компанейский, учреждённый в 1731 году. Он был возведен водочными откупщиками для недопущения ввоза в Москву не производившейся ими алкогольной продукции.

В 1754 году по указу об упразднении внутриимперских таможен на валу остались только полицейские посты, осуществлявшие паспортный контроль. Камер-Коллежский вал стал неофициальной полицейской границей Москвы (официальный статус был получен в 1806 году).

Ликвидировали заставы на Камер-Коллежском валу в 1852 году, а насыпь была срыта позже. Воспоминание об одной из кольцевых границ Москвы осталось в названиях улиц и площадей.

После Великой Отечественной войны на улице был построен студенческий городок МЭИ с 5-этажными зданиями, столовыми, стадионом, поликлиникой.

Примечательные здания и сооружения 
На улице находятся здания студенческого городка МЭИ, Лефортовская тюрьма (Следственный изолятор № 2 федеральной службы исполнения наказаний России), Московский государственный вечерний металлургический институт, Лефортовские бани, Колледж автомеханики и радиотехники № 27, предприятие «Лефортовский фарфор», Бизнес-центр «Лефортово 15».

Транспорт 
По улице в направлении Энергетической улицы проходит автобусный маршрут 730: Гаражная улица —  —  — /, с остановкой «ул. Лефортовский вал, 7» 

На пересечении улицы с Красноказарменной улицей расположена остановка «Лефортовский Вал», на которой останавливаются:

 трамвайные маршруты 
24: Курский вокзал —  — Проезд Энтузиастов
37: Каланчёвская улица —  —  —  —  — / —  — Новогиреево
43:  —  —  —  —  —  — 3-я Владимирская улица
50: Нововоротниковский переулок —  —  —  —  —  —  —  — Проезд Энтузиастов
автобусные маршруты
т24:  — 
805: Карачаровский путепровод —  —  — Центр обслуживания населения
859: Карачарово — Платформа Андроновка —  — Центр обслуживания населения
987:  — Платформа Серп и Молот

Примечания

Литература 
 Москва: все улицы, площади, бульвары, переулки / Вострышев М. И. — М.: Алгоритм, Эксмо, 2010. — 688 с. — ISBN 978-5-699-33874-0

Ссылки 
 http://progulkipomoskve.ru/publ/statja/kamer_kollezhskij_val_v_moskve/40-1-0-1705
 http://liveinmsk.ru/article/a-4.html